Thomas Fischer (né en 1986), skieur acrobatique allemand
 Thomas Gabriel Fischer (né en 1963), musicien de heavy-metal suisse